2 miejscowości w Polsce:
 Pokręt – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Pokręt – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez